Anarta (regio), historische regio overeenkomend met het huidige Saurashtra
 Anarta-koninkrijk, mythisch koninkrijk
 Anarta (vlinder)